Randfontein (gemeente), gemeente in Zuid-Afrika
 Randfontein, een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gelijknamige gemeente in Zuid-Afrika